Соколо́в Ю́рій:
 Соколов Юрій Дмитрович (1896, Кубань — 1971, Київ) — механік і математик, член-кореспондент АН УРСР (1939).
 Соколов Юрій Матвійович (1889, Ніжин — 1941, Київ) — фольклорист і літературознавець, академік АН УРСР (1939).
 Соколов Юрій Олександрович (1907—?) — радянський актор. Заслужений артист Української РСР. Народний артист Молдавської РСР (1958).
Сторінки зі списками однофамільців-тезок